Aachen, Aquisgrana in tedesco, può riferirsi anche a:
Città libera di Aquisgrana (Freie Reichsstadt Aachen in tedesco), città del Sacro Romano Impero
Regione urbana di Aquisgrana (Städteregion Aachen in tedesco), ente sovracomunale tedesco
Aachen I, distretto elettorale tedesco
Cratere Aachen, cratere sulla superficie di Mathilde
Hans von Aachen (1552-1615), pittore tedesco